Bushy Park peut faire référence à :
 Bushy Park, le second plus grand parc royal de Londres.
 Bushy Park, un parc de Dublin.